Трав'я́нка чорноголо́ва, чека́н чорноголо́вий (Saxicola torquata) — невеликий комахоїдний горобцеподібний птах, що гніздиться в помірних районах Європи і Азії та Північної Африки. В Україні гніздовий перелітний птах. До середини 2000-х років вид Saxicola torquata розглядали у широкому розумінні, включаючи велику кількість підвидів. Проте згідно останніх досліджень не всі дослідники визнають його існування, виводячи у ранг видів таксони, які раніше були підвидами. При такому погляді на систематику Saxicola torquata нині розглядають як надвид, а в Україні зустрічаються трав'янка європейська (Saxicola rubicola) та трав'янка білошия (Saxicola maurus), які раніше вважали підвидом.

Зауваження щодо систематики 
До середини 2000-х років усі систематики розглядали Saxicola torquata як самостійний вид, що включав велику кількість підвидів. Ряд робіт, що базуються на методах молекулярної біології, обґрунтовують необхідність його розділення на ряд дочірніх видів. У такому разі вид Saxicola torquata набуває ранг надвиду, а його підвиди стають видами, які відрізняються за генетичним і географічним критеріями:
 Saxicola torquatus 
 Трав'янка європейська (Saxicola rubicola)
 Трав'янка білошия (Saxicola maurus)
 Saxicola stejnegeri
 Saxicola sibilla
Три інших види, які раніше не розглядали як підвиди трав'янки чорноголової, також було включено до складу надвиду:
 Saxicola dacotiae
 Saxicola tectes
 Saxicola leucurus.

Слід зауважити, що ця систематика поки що не є широко вживаною, наприклад у багатотомнику по птахам світу «Handbook of the Birds of the World» (2005), а також на сайті МСОП (станом на січень 2016) Saxicola torquata розглядають як один широкий вид.

Опис

Морфологічні ознаки 

Дрібний (менший за горобця) птах. Маса тіла 14-17 г, довжина тіла близько 13 см. У дорослого самця в шлюбному вбранні голова, горло і шия ззаду чорні; пера спини, поперека і крил чорні, з буруватою облямівкою; плями на боках шиї, надхвістя і смуги біля основи крил білі; воло, груди і боки тулуба яскраво-руді; черево та підхвістя світло-вохристі; махові і стернові пера чорні; дзьоб і ноги чорні; у позашлюбному вбранні всі темні пера зі світлою облямівкою. У дорослої самки в шлюбному оперенні верх темно-бурий, зі світлою строкатістю; надхвістя рудувато-буре; горло буре; воло і боки тулуба руді; груди і черево вохристі; біля основи крил вузькі білі смуги; у позашлюбному вбрати темні пера зі світлою облямівкою. Молодий птах зверху темно-бурий, густо позначений світлими рисками і плямами; низ вохристий, пера горла, вола і боків тулуба з вузькою темною верхівковою облямівкою.

Від лучної трав'янки відрізняється однотонно темним хвостом і відсутністю «брів», крім того, дорослий самець — чорною головою та горлом, а також білим надхвістям, а доросла самка — бурим горлом.

Звуки 
Пісня нагадує пісню лучної трав'янки, крик тривоги — різке «чек — чек» або «вік — чек — чек».

Поширення та місця існування 
Ареал трав'янки чорноголової охоплює Європу, Північну Африку (північ Марокко, Алжиру і Тунісу) і Малу Азію.

В Україні гніздиться майже на всій території, крім Полісся та значної частини степової смуги; під час міграцій може траплятися скрізь.

Протягом ХХ ст. ареал трав'янки чорноголової у Східній Європі (зокрема, в Україні) суттєво розширився

Гніздовий біотоп виду складають сухі відкриті, нерідко кам'янисті місця з невисокими чагарниками. Цей вид тяжіє до
біотопів відкритого типу з достатньою кількістю сідал – будь-яких елементів рослинності, що можуть бути використані для вистежування комах та інших безхребетних і полювання на них у повітрій на землі, для співання, патрулювання території, охорони гнізда тощо.

Розмноження 
Гніздовий період розтягнутий та триває з березня до серпня. Гніздо трав'янка чорноголова облаштовує на землі в невеликій заглибині, при основі невеликого кущика або каменю. Основа гнізда робиться з моху, інша частина — з моху, перемішаного з сухими травами і корінцями. Лоток вистилається м'якими травинками, шерстю. Гніздо споруджується протягом 4 днів самкою, самець якщо і бере участь, то дуже незначну. В кладці 4-6 яєць, які насиджує самка, протягом 13-14 днів. Колір їх зеленувато-синюватий, іноді з легким рожевим відтінком, з цяточками іржасто-червонуватого кольору. Пташенята залишають гніздо на 12-16 добу свого життя. Протягом року пара має, як правило, два виводки.

Чисельність 
Чисельність в Європі оцінена в 2,0-4,6 млн пар, в Україні — 26—38 тис. пар.

Живлення 
Раціон птаха складають переважно жуки і двокрилі, та їх личинки, як також й інші комахи, яких він ловить на землі. Взимку і восени також споживає наземних молюсків, та як виняток — насіння рослин.

Див. також 
 8777 Торквата — астероїд, названий на честь цього птаха.

Посилання 

Мухоловкові
Птахи України
Птахи Європи
Птахи Азії
Птахи Африки
Птахи, описані 1758